Le mot phénix vient du grec  (« Phénicien », « palmier-dattier », « pourpre », « oiseau phénix »).

Sciences et techniques

Agriculture 
 Phoenix est un cépage blanc d'origine allemande.

Astronomie et planétologie 
 Phénix est une constellation du ciel de l'hémisphère sud, peu visible au nord.
 La galaxie naine du Phénix est une galaxie naine située dans la constellation du Phénix.
 (4543) Phœnix ou Phénix est un astéroïde, troyen de Jupiter.

Astronautique 
 Phoenix est une sonde d'exploration martienne de la NASA qui s'est posée le  à proximité de la calotte polaire Nord de la planète Mars.
 EADS Phoenix est un projet de lanceur réutilisable européen.

Biologie 
 Phoenix est un genre de plantes de la famille des Arécacées, qui compte une quinzaine d'espèces (dont Phoenix dactylifera, le palmier-dattier).
 Le gazon Phénix est un gazon en plaques entièrement composé de Zoysia tenuifolia.
 le Phœnix ou Sphinx phœnix (Hippotion celerio) est une espèce de lépidoptères, de la famille des Sphingidae.
 Phoenix est une race de poules sélectionnée au Japon pour la taille impressionnante de sa queue.

Mathématiques 
 Un nombre phénix est un entier naturel dont les permutations circulaires des chiffres correspondent aux multiples du nombre.

Sciences de la Terre 
 La plaque de Phœnix est une ancienne plaque tectonique du Pacifique Sud ;

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Phœnix est un général d'Antigone le Borgne.
 Le phénix est la première unité monétaire de la Grèce moderne.
 Le programme Phoenix est une opération militaire de la guerre du Viêt Nam.

Culture et société

Aviation 
 A330 MRTT Phénix (MRTT pour Multi Role Tanker Transport) est un avion militaire dérivé de l'Airbus A330, utilisé par l'armée française pour le transport et le ravitaillement.

Cinéma et télévision 
 Le Phénix est un film français de Georges Méliès (1905).
 Phoenix est un film américain de Troy Cook (1995).
 Phoenix est un film américain de Danny Cannon (1998) ;
 Phoenix est un film allemand de Christian Petzold (2014).
 Phoenix est une chaîne de télévision publique allemande.
 Phoenix est une chaîne de télévision privée chinoise.
 Phoenix Pictures est une société de production américaine.

Édition 
 Phénix est une revue française d'étude de bande dessinée (1966-1977).
 Phénix est une revue belge de science-fiction/fantastique (1985-2003).
 Phénix est une revue française de problèmes d'échecs (1988-).

Entreprises et produits 
 Phoenix Technologies, un fabricant de BIOS ;
 Phoenix Pharmahandel, le plus grand distributeur pharmaceutique allemand ;
 Phoenix, une bière fabriquée à l'île Maurice ;
 La Brasserie du Phénix, une brasserie des Bouches-du-Rhône installée à Marseille, aujourd'hui appelée Brasserie de la Valentine et appartenant au groupe Heineken.
 Phénix, une entreprise française de l'économie sociale et solidaire.

Industrie 
 TAI Anka est un drone de surveillance et d'attaque turc. Dans les langues arabe et turque, Anka est un oiseau mythique correspondant à peu près au phénix occidental.
 AIM-54 Phoenix est un missile air-air américain longue portée, conçu pour la destruction de bombardiers.
 Phénix est un réacteur nucléaire français.
 Superphénix est une version plus puissante du réacteur nucléaire Phénix.
 Phénix est un moteur à pétrole, de base Daimler, modifié par Panhard et Levassor, en 1895.

Informatique et jeux vidéo 
 Phoenix est le nom que portait originellement le navigateur Mozilla Firefox.
 Phoenix est un système d'arcade.
 Phoenix est un jeu vidéo d'arcade.
 Phoenix Wright est une série de jeux vidéo basée sur une simulation d'avocat, également le nom du personnage principal.
 Le Phénix est un vaisseau spatial dans le jeu vidéo Ratchet & Clank 3.
 Fenix, un compilateur gratuit pour le projet GNU.

Littérature et bande dessinée 
 Phénix est un système stellaire l'Honorverse, une série de science-fiction écrite par David Weber.
 Phénix est un manga d'Osamu Tezuka (1968-1988).
 Phénix est un personnage de Beyblade Metal Fusion.
 Phénix est une super-héroïne des Marvel Comics.
 Le 7e Phoenix est un roman ésotérique fantastique publié en 2015 par Jean Tafazzoli.
 Le Cycle de Phénix est une trilogie romanesque de Bernard Simonay (1986-1990) .
 Ikki, chevalier Phénix est un personnage de Saint Seiya.

Marine 
 Le Phoenix est un navire-école britannique.
 Le Phénix est un navire de la Compagnie française des Indes orientales.
 Le Phénix est un sous-marin français de la [[classe 1 500 tonnes|classe .

Monuments 
 Phénix 44 est une sculpture d'Olivier Strebelle, érigée dans l'avenue Louise à Bruxelles.

Musique 
 Le Phénix est un concerto pour quatre violoncelles, violes ou bassons de Michel Corrette (1735) ;
 Transsylvania Phoenix (ou simplement Phoenix en Roumanie) est un groupe de folk-rock roumain (1962-).
 Phoenix est un album de Dan Fogelberg (1979).
 Phoenix est un groupe de pop/électronique français (1999-).
 Wolfgang Amadeus Phoenix est un album de ce groupe (2009).
 Phenix est un groupe de heavy metal français (2000-).
 Phoenix est un album de Zebrahead (2008).
 The Phoenix est une chanson de Fall Out Boy (2013).
 Phoenix est une chanson de Molly Sandén (2015).
 Operation Phoenix est un album de Good Riddance (1999).
 Phœnix est un album du rappeur français Soprano (2018)
 Phoenix  est aussi le titre d'un album de la chanteuse québécoise Charlotte Cardin (2021)

Mythes et légendes 
 Le phénix est un oiseau mythique dont la légende dit qu'il renaît de ses cendres.
 Le phénix chinois est un oiseau mythique appelé fenghuang.
 Dans la mythologie grecque :
 Phénix fils d'Amyntor est l'un des éducateurs d'Achille ;
  est le fondateur de la Phénicie.
 Phoenix est un démon issu des croyances de la goétie.

Sports 
 Le Phénix de Reims est une équipe française de hockey sur glace.
 Le Phœnix de Sherbrooke est une équipe de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
 Le Fenix Toulouse Handball est une équipe française de handball.
 Le CA Fénix est une équipe uruguayen de football basé à Montevideo.
 Le Alpecin-Fenix est une équipe cycliste belge.

Anthroponyme 
Phoenix est le nom ou le surnom de :
 Phénix de Ténédos, un officier grec durant les guerres des Diadoques ;
 Phoenix Marie, une actrice pornographique américaine ;
 Beth Phoenix, une catcheuse américaine ;
 Dean Phoenix, un acteur pornographique ;
 Joaquin Phoenix, un acteur américain né en 1974 ;
 Lauren Phoenix, une actrice pornographique canadienne ;
 River Phoenix (1970-1993), un acteur américain, frère de Joaquin ;
 Patricia Phoenix (1923-1986), actrice anglaise ;
 Satine Phoenix, une actrice pornographique américaine ;
 Tanit Phoenix, une actrice sud-africaine née en 1984 ;
 Woodrow Phoenix, un auteur britannique de comics, écrivain, éditorialiste, illustrateur, graphiste ;
 William Tai, dessinateur de bande dessinée plus connu sous le pseudonyme de Malik, dont Phénix est aussi un nom de plume.

Toponyme

Afrique du Sud 
 , une ville d'Afrique du Sud ;

États-Unis 
 Phoenix, la capitale de l'État de l'Arizona ;
 Phoenix, une ville de l'État de l'Oregon ;
 Phoenix, un village de l'État de l'Illinois ;
 Phenix, une municipalité de l'État de Virginie ;
 Le pic Phoenix, un sommet en Alaska ;
 Le Phoenix Park Hotel, hôtel situé à Washington

France 
 le parc Phœnix, un parc de Nice.

Île Maurice 
 Vacoas-Phœnix, une localité de l'île Maurice anciennement appelée Phœnix ;

Irlande 
 Phoenix Park, un parc de Dublin ;

Kiribati 
 les îles Phœnix, un archipel de la république des Kiribati, en Polynésie ;

Voir aussi 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Homonymie de patronyme